Grå känguru kan syfta på:

 Grå jättekänguru – den näst största arten i familjen kängurudjur (Macropus giganteus)
 Känguruöns jättekänguru – ett pungdjur i familjen kängurudjur (Macropus fuliginosus)